Wullweber ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Wullweber (1947–2017), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (GAL), MdHB
 Joscha Wullweber (* 1973), deutscher Politikwissenschaftler